Ретиноиды — производные ретиноевой кислоты, группа веществ, входящих в группу витамина А. Все ретиноиды обладают активностью в отношении ядерных рецепторов ретиноидной кислоты или ретиноидных X-рецепторов, которые влияют на транскрипцию ДНК в клетках кожи.

Применение 

Ретиноиды широко применяются в дерматологии, также применяются в косметологии для устранения фотостарения кожи и для борьбы с возрастными изменениями кожи с целью замедлить её старение.

Эфир ретиноевой кислоты гидроксипинаколон ретиноат (hydroxypinacolone retinoate) имеет такое же биологическое действие, как и чистый ретинол, при этом более стабилен и вызывает меньше нежелательных реакций кожи.

Состав группы ретиноидов 

Ретиноиды первого поколения:
 ретинол (витамин A¹, аксерофтол);
 дегидроретинол;
 ретинолпальмитат;
 ретинолацетат;
 ретиналь (ретинен, витамин А-альдегид);
 рутинол;
 третиноин (полностью транс-ретиноевая кислота, ATRA);
  (9-цис-ретиноевая кислота);
 изотретиноин (13-цис-ретиноевая кислота).

Ретиноиды второго поколения:
 ;
 .

Ретиноиды третьего поколения:
 ;
 ;
 ;

Ретиноиды четвёртого поколения:
 трифаротен.

Примечания

Литература 
 

Витамины и витаминоподобные средства
Дерматотропные средства